Карадаг или Кара Даг (, Мавровуни, старо Καρά Νταγ, Кара Даг, в превод и двете означават Черна планина) е ниска планина в Гърция, в областта Егейска Македония.

Описание 
Планината е разположена в централната част на Егейска Македония и по нея минава границата между Кукушко на запад и Сярско на изток, между Бутковското езеро на изток и Дойранското езеро на запад. От Круша (Крусия) на северозапад е отделена от шийката Диасело (560 m). Много стари карти и други източници смятат планината за част от Круша, вероятно защото има връх Карадаг в Круша и връх Круша в Карадаг. На юг планината е отделена от Манастиртепе с проход на 660 m южно от Папрат (Пондокерасия, 620 m).

Скалите на планината са гнайси и малко амфиболити.

Бутковското езеро в северното подножие на планината е влажна зона с международно значение и е записано в Рамсарската конвенция в 1974 година, а езерото с околността в 2003 година е обявено за национален парк. То също е включено в Натура 2000 (1260001 и 1260008) и е определено като орнитологично важно място (020).

Изкачването на първенеца Коджа Бали (1177 m) може да стане от село Папрат (620 m) за около 3 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Кукуш
Дем Синтика
Дем Долна Джумая
Натура 2000 в Гърция
Орнитологично важни места в Гърция